Hermann Brodbeck ist der Name folgender Personen:

* Hermann Brodbeck (Politiker) (1849–1912), deutscher Brauereibesitzer und Politiker (DtVP), MdR
 Hermann Brodbeck (Ringer) (1889–1973), deutscher Ringer